Arévalo steht für:

 Arévalo (Ávila), Ort in der spanischen Provinz Ávila
 Arévalo (Uruguay), eine Ortschaft in Uruguay

Arévalo ist der Familienname folgender Personen:

 Arévalo (Humorist), eigentlich Francisco Rodríguez Iglesias (* 1947), spanischer Humorist
 Alejandra Arévalo (* 1996), peruanische Stabhochspringerin
 Alfredo Arévalo (* 1976), guatemaltekischer Marathonläufer

 Daniel Sánchez Arévalo (* 1970), spanischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Diego Arévalo (* 1998), ecuadorianischer Hindernisläufer
 Edelmiro Arévalo (1929–2008), paraguayischer Fußballspieler
 Egidio Arévalo Ríos (* 1982), uruguayischer Fußballspieler
 Éider Arévalo (* 1993), kolumbianischer Geher
 Faustino Arévalo (1747–1824), spanischer Hymnograph und Patrologe
 Gustavo Parra Arévalo (* 1963), kolumbianischer Komponist
 Jimmy Arévalo (* 1960), ecuadorianischer Judoka
 Jorge Arévalo (* 1941), mexikanischer Fußballspieler
 Juan José Arévalo (1905–1990), Präsident Guatemalas
 Marcelo Arévalo (* 1990), salvadorianischer Tennisspieler
 Rafael Arévalo (* 1986), salvadorianischer Tennisspieler
 Rafael Arévalo Martínez (1884–1975), guatemaltekischer Schriftsteller

Siehe auch:

 Arevalo